Салава́т () — город в России, один из крупнейших промышленных центров Республики Башкортостан. Город республиканского значения, образует одноимённый городской округ.

Является одним из центров Южно-Башкирской полицентрической агломерации с мощным производственным потенциалом и населением около 150 тыс. человек. В городе находится единственное в России химическое предприятие, производящее ракетное топливо гептил — Салаватский химический завод.

Этимология 
Основан в 1948 году как посёлок при строительстве нефтехимического комбината. Название по имени башкирского поэта Салавата Юлаева, участника восстания под предводительством Е. И. Пугачёва. С 1954 года город Салават.

Физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
Город расположен на юге Башкортостана, на левом берегу реки Белой (приток Камы), в 160 км к югу от Уфы, столицы региона.

Протяжённость территории города в длину вдоль реки Белой составляет 5,5 км, в ширину (без 116 квартала) 2,65 км. Самая высокая точка города расположена в 116 квартале (175 м).

В черте города расположено озеро Курбалыкуль.

 Геология
Город находится в зоне Предуральского краевого прогиба. С начала позднего палеозоя на территории Салавата был морской бассейн. Он господствовал здесь почти весь поздний палеозой. На дне моря, которое лишь временами отступало, образовались преимущественно глинистые и известняковые отложения. Недра земли в окрестностях города богаты нефтью.

В конце позднего палеозоя, в пермский период, морской бассейн постепенно мелеет. На дне его накопились каменные соли и гипсы. Гипсы можно встретить в обнажениях горных пород в окрестностях города. На гипсах в обнажениях залегают самые молодые из палеозойских отложений. Они представлены обычно красноцветными песчаниками и глинами. Эти отложения, образовавшиеся уже на суше, когда палеозойский бассейн окончательно отступил, обнажаются на берегах Белой, в окрестностях города.

Почва в городе и его окрестностях: чернозём, богатый гумусом, сформировавшийся на суглинках в условиях суббореально и умеренно континентального пояса при периодически промывном водном режиме под многолетней травянистой растительностью. Под почвой залегает песок.

 Климат
Климат умеренно континентальный, достаточно влажный, лето тёплое, зима умеренно холодная и продолжительная. Средняя температура января: −13,9 °C, минимальная: −48,2 °C; июля: +19,4 °C (1993 год), максимальная: +39,3 °C (2010 год). Среднегодовая температура воздуха: +3,6 °C. Среднее количество осадков: 576 мм.
Ветер преимущественно южный.

Город расположен в низине, что является причиной густых туманов, особенно в зимнее время.

 Часовой пояс

История 

Город Ишимбай, пионер нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности региона, положил начало будущему городу Салавату, оказал помощь в организации строительства комбината № 18, а также в самом строительстве города.

30 июня 1948 года образован посёлок в связи с началом строительства нефтехимического комбината № 18 (ныне ООО «Газпром нефтехим Салават»). На строительство нефтехимического комбината постановлением Совета Министров СССР от 30 марта 1948 год были этапированы заключённые и военнопленные: более 25 тысяч человек. Большинство из них бок о бок работали со строителями на возведении цехов комбината и жилых кварталов. В Салавате сейчас расположены четыре исправительные колонии.

7 июля 1949 года получил статус рабочего посёлка, названный в честь башкирского национального героя Салавата Юлаева. Салаватский поселковый совет подчинялся Ишимбайскому городскому совету. Нумерация возводимых школ в посёлке первоначально продолжалась после школ города Ишимбая.

12 июня 1954 года посёлок Салават вышел из подчинения Ишимбайского городского Совета, став городом республиканского подчинения.

Символика города 
Цветок курая — символ дружбы, семь его лепестков — семь родов, положивших начало консолидации и единению башкирских племён. На территории одного из семи этих племён Юрматы расположен город Салават.

Стилизованное изображение газгольдера символизирует нефтехимическое производство, которое является градообразующим. Город своим рождением, развитием, многими достижениями обязан нефтехимическому предприятию, которое является одним из крупнейших в стране и играет градообразующую роль в экономике города.

На основном поле расположены всадник и сокол, олицетворяющие вечное стремление к свободе национального героя башкирского народа Салавата Юлаева, чьим именем назван город.

Авторы герба и флага города врачи МСЧ ОАО «Газпром нефтехим Салават» А. В. Лаврухин и Р. Т. Фаезов. Герб города внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации решением Геральдического совета при президенте Российской Федерации (протокол № 5 от 31 мая 2001). Регистрационный номер 661.

Флаг города внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации решением Геральдического совета при президенте Российской Федерации (протокол № 5 от 31 мая 2001). Регистрационный номер 662.

Местное самоуправление 

Структуру органов местного самоуправления городского округа составляют:
 представительный орган Городского округа — Совет городского округа город Салават Республики Башкортостан (Совет);
 глава Городского округа — высшее должностное лицо Городского округа, избираемое представительным органом Городского округа из своего состава и исполняющее полномочия его председателя — председатель Совета;
 исполнительно-распорядительный орган Городского округа — Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан (Администрация);
 контрольно-счётный орган Городского округа — Контрольно-счётная палата городского округа город Салават Республики Башкортостан.

 Председатель совета городского округа
 Давыдова Лариса Владимировна, глава городского округа;

 Главы администрации
 2006—2008 — Паршиков, Геннадий Петрович;
 2008—2009 — Рахимов, Халил Халяфович;
 2009—2011 — Бухарметов, Радик Мазгарович (в конце 2010 года он стал фигурантом уголовного дела, ушёл в отставку весной 2011 года);
 с 2011 — 2019 Гильманов, Фарит Фаррахович;
 с 2019 - 2020 Халилов Динар Галиевич;
 с 2020 - Миронов Игорь Геннадьевич.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 148,28 тыс. чел.
 2035 — 136,61 тыс. чел.

 Национальный состав
В городе проживают представители более 60 национальностей.

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: русские — 54,9 %, татары — 20,8 %, башкиры — 18 %, чуваши — 2,1 %, украинцы — 1,5 %, лица других национальностей — 2,7 %.

Руководители Салавата 

Субхангулов Сахиула Шакирович – председатель поселкового Совета Салават (1949-1954 гг.)  Во время работы Субхангулова город Новостройка получил статус города и название - город Салават.

Якимов Владимир Николаевич  - первый секретарь Ишимбайского (1948-1954), затем Салаватского (1954 -1959г.) горкомов КПСС.

Ишмухаметов Рауль Ахметгареевич - глава администрации с 1954 по 1963г.
Ишмухаметов Р.А. - депутат Верховного Совета БАССР 4 созыва.

Фаткуллин Хусаин Аглюльевич – председатель исполкома городского Совета депутатов трудящихся (1963-1970) 
Аминов Лерон Халитович, 1933 года рождения. деревня Ново-Тавларово Шаранского района БАССР.

Богданов Иван Антонович 1926 г. р.  - глава администрации с 1972 по 1986г., почетный житель города Салавата.

Хамзин Фарит Хабибуллович (1931-2007)   
Ф.Х. Хамзин родился в 1931 г. в деревне
Базиково Гафурийского района.

Бартенев Евгений Константинович (январь 1944г - 26 мая 2008г). 

 Сигаков Николай Иванович родился 22 апреля 1947 г. в с. Майское, Стерлитамакский район

Алимов Юрий Борисович родился 9 сентября 1952 г., г. Омск; 

Паршиков Геннадий Петрович родился 30 июня 1957 года в городе Салават Республики Башкортостан.

Рахимов Халил Халяфович родился 02.05.1961 в Стерлибашевском районе Республики Башкортостан

Радик Мазгарович Бухарметов родился 12 апреля 1958 года в с.Левашевка Стерлитамакского района. 

Гильманов Фарит Фаррахович  - 1976 г.р.

Экономика 

 Промышленность 
Крупный центр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (ОАО «Газпром нефтехим Салават», до 2011 г. носил название «Салаватнефтеоргсинтез» (СНОС), выпускает жидкое топливо, спирты бутиловые, полиэтилен высокого давления, азотные удобрения и т. д.), перерабатывающая мощность комплекса: 11,7 млн тонн нефти в год.

Нефтеперерабатывающий комплекс рядом трубопроводов связан с нефтепромыслами Ишимбая, Шкапова, Арлана, с месторождениями газа (Каргалинское, Оренбургская область), газоконденсата (Карачаганакское, Казахстан), а также с химическими предприятиями Стерлитамака.

Также в городе работают заводы «Салаватнефтемаш», авторемонтный и опытно-экспериментальный по выпуску металлоконструкций. Помимо этого, функционирует крупный завод по производству технического стекла (ОАО «Салаватстекло»), предприятия по выпуску железобетонных и минераловатных изделий, швейная фабрика, фабрики охотничьего снаряжения и трикотажных изделий. Имеются пищевые и деревообрабатывающие производства.

В городе располагаются две тепловые электростанции: Салаватская ТЭЦ мощностью 245 МВт (ООО «Башкирская генерирующая компания») и Ново-Салаватская ТЭЦ мощностью 530 МВт (ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» — дочернее предприятие ООО «Газпром нефтехим Салаватт»).

В Салавате планируется строительство нового крупного предприятия на базе «Газпрома», общий объём инвестиций составит более 400 млрд рублей.

Экология 
На протяжении 60 лет постоянной проблемой в городе является загрязнение атмосферы и реки Белой сточными водами предприятия ООО «Газпром нефтехим Салават».

Транспорт 

Рядом с Салаватом проходит автотрасса федерального значения  Уфа — Оренбург.

В городе действует автобусное, трамвайное, железнодорожное сообщение. Городское, междугородное и пригородное автобусное сообщение обслуживает Салаватский автовокзал. Пассажирскими перевозками в городе занимаются МУП «Салаватское трамвайное управление», Салаватское пассажирское автотранспортное предприятие, ООО «Мондиаль», ООО «Авто Лайн», ООО «Маршрут-Сервис» и такси. Первый трамвай в городе был пущен 29 июля 1957 года. Трамвайные линии в Салавате проходят вдоль западной части города на 36,7 км. Ежедневно на линию выходят 55 трамваев.

Через станцию Салават следует поезд № 381/382 Ташкент — Уфа. На ежедневном рельсовом автобусе можно добраться до Стерлитамака, Кумертау и других населённых пунктов.

 Автобусные маршруты 

 № 1 Автовокзал — микрорайон Мусино — Ленинградская ул.;
 № 1к Автовокзал — Ленинградская ул.;
 № 2 Нефтяной университет — ОАО «Салаватстекло»;
 № 3 Автовокзал — бульв. Космонавтов — ул. Строителей;
 № 4 Автовокзал — ул. Ленина;
 № 5 Автовокзал — Ленинградская улица — р. Белая;
 № 6 Автовокзал — ул. Ленина — ул. Калинина — Нефтяной университет — ул. Гафури — ул. Строителей — ДОК;
 № 7 Автовокзал — 111 квартал;
 № 8 Городской рынок — Ленинградская ул. — ул. Островского;
 № 9 Городской рынок — ул. Островского — Ленинградская ул.;
 № 31э Городской рынок — Юлдашево;
 № 40 ул. Богдана Хмельницкого — Теплица;
 № 42 Нефтяной университет — ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
 № 43 Микрорайон Желанный — ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
 № 44 Улица Островского — ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
 С Микрорайон Нефтехимик — ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
 Ю Нефтяной университет — ОАО «Газпром нефтехим Салават»;

Спорт 

Летом 2007 года в городе была открыта первая очередь спортивно-концертного комплекса «Салават»: ледовый дворец вместимостью 1350 человек. Сегодня в Салавате активно развиваются хоккей и фигурное катание. Хоккейный клуб «Юрматы» выступает в первенстве среди клубных команд (зона «Поволжье»). В 2009 году открылась вторая очередь спортивно-концертного комплекса «Салават»: плавательный бассейн «Золотая рыбка». Это многофункциональный комплекс с плавательным бассейном, spa-бассейном, детскими водными горками, финскими и инфракрасными саунам, тренировочным залом.

В городе Салавате три бассейна: «Алмаз» (50 метров), «Вега» и «Золотая рыбка» (25 метров), два стадиона, спортивный комплекс «Нефтехимик», спортивный зал.

В 2010 году в городе проводилась I окружная спартакиада для детей из интернатных учреждений Приволжья «Малые игры доброй воли». Соревнования прошли под эгидой представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Григория Рапоты в рамках проекта «Вернуть детство». В Салават съехалось свыше 200 воспитанников детских домов и школ-интернатов в составе 9 сборных команд из Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, а также Пензенской, Кировской, Оренбургской и Саратовской областей.

В 2011 году в Салавате был открыт первый региональный филиал петербургской футбольной академии «Зенит». В числе объектов инфраструктуры: футбольные поля, соответствующие стандартам ФИФА, в том числе реконструированный стадион имени 50-летия Октября.

Ежегодно проводятся соревнования «Салаватская лыжня». В 15 км от города на склонах горы Зирган-Тау располагался горнолыжный центр «Спутник». Центр был закрыт и заброшен из-за проблем с безопасностью горнолыжной трассы.

Социальная сфера 

В городе действуют 26 средних общеобразовательных учреждений, в том числе 3 гимназии, 3 лицея, 1 школа-интернат и 19 общеобразовательных школ, учебные заведения среднего профессионального образования: Салаватский индустриальный колледж, педагогический, медицинский и музыкальный колледжи.

Действуют высшие учебные заведения:

 Московский государственный институт экономики, статистики и информатики (МЭСИ), Салаватский филиал;
 Салаватский гуманитарный институт;
 Институт современных технологий образования;
 Салаватский институт экономики и управления;
 Салаватский филиал Уфимской государственной академии экономики и сервиса;
 Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета;

Также в Салавате работают музыкальная и художественная школы.

Для организации культурного досуга жителей города работают башкирский драматический театр, ДК Нефтехимик, Культурно-досуговый центр «Агидель», киноцентр «Октябрь», кинотеатр «Агидель». Помимо этого работают краеведческий музей, картинная галерея, городская библиотека, молодёжные клубы.

В 2009 году решением совета городского округа город Салават было утверждено звание «Почётный гражданин города Салавата». На февраль 2011 года 19 человек были удостоены этого почётного звания.

Религия 

Основными религиозными конфессиями в городе являются православное христианство (Салаватской епархия Русской православной церкви) и ислам суннитского толка.

Православные храмы:

 Свято-Успенский кафедральный собор г. Салавата;
Храм в микрорайоне Мусино во имя иконы Неупиваемая Чаша.

Мечети:
 Салаватская соборная мечеть;
 Салаватская мечеть Ихлас.

Протестантские общины:

 Церковь евангельских христиан-баптистов;
 Объединённая церковь христиан веры евангельской;

Существуют еврейская община и община Свидетелей Иеговы.

Кладбища 
На территории города расположены 3 кладбища. Старое кладбище расположено в северной части города и закрыто для захоронений. Два новых кладбища расположены за 116 кварталом. На кладбищах производятся захоронения независимо от вероисповедания усопших. На кладбищах сооружены часовни.

Парки 

Первым парком в городе был "Парк имени Салавата Юлаева" (в конце улицы А.С.Пушкина, между ул.Богдана Хмельницкого и ул.Стахановская). Там же стоял первый памятник С.Юлаеву. В 2006 году этот памятник был перемещён на бульвар Салавата Юлаева (напротив "Вечного огня"). Сейчас этот парк называется "Детский парк имени А.С.Пушкина" с памятником великому поэту России. 
В дальнейшем были обустроены парки: им. Горького, "Центральный парк культуры и отдыха" с многочисленными аттракционами.

Архитектура 

В 50-е годы XX века город строился очень быстрыми темпами. На стройке работало около 30 000 человек. Строительство Салавата было объявлено всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
Оригинальность городской архитектуры заключается в сочетании типовой застройки (сталинок, хрущёвок) с национальным башкирским колоритом.
Национальный колорит виден в ажурных решётках парков, в мозаике на стенах домов с изображениями тружеников в национальных костюмах.

Примечательные строения: дворец культуры нефтехимиков, украшенный витиеватыми росписями, железнодорожный вокзал и городская администрация, мечеть и храмы города.

Мосты 
На территории города расположено 7 мостов, среди них два пешеходных и два автомобильных через реки в черте города, 3 моста через железную дорогу, среди которых один мост пешеходный.

Ежегодно на реке Белой возводится понтонный мост для самосвалов, перевозящих гравий и песок на стройки города с противоположного берега реки.

Памятники 

 Стела национальному герою Салавату Юлаеву расположена на северном въезде в город Салават, скульптор А. В. Семченко;
 Памятник В. И. Ленину — серый гранит, скульпторы Э. Агаян, архитекторы Ю. Акимов, А. Тарантул, расположен на площади Ленина;
 Памятник первостроителям города Салавата расположен на площади Ленина;
 Памятник Герою Советского Союза Александру Матросову расположен на бульваре Матросова;
 Памятник А. М. Горькому располагался в парке им. А. М. Горького за кинотеатром «Родина» (не сохранился);
 Памятник С. Юлаеву расположен на бульваре Салавата Юлаева, скульптор Тамара Нечаева;
 Памятник Герою Советского Союза Олегу Кошевому;
 Памятник А. С. Пушкину расположен в детском парке имени Пушкина на пересечении улиц Пушкина и Богдана Хмельницкого, 1961. Бюст, гипс, бетон. Скульптор неизвестен;
 Памятник Ф. Э. Дзержинскому расположен на ул. Дзержинского;
 Стела в честь 40-й годовщины Октябрьской революции расположена на площади Победы;
Мемориал ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС на аллее Салавата Юлаева;
 Памятник жителям д. Кудакаево, перекрёсток улицы Губкина и Октябрьской улицы;
 Мемориал «Вечный огонь» расположен между жилым домом № 17 на бульваре Салавата Юлаева и дворцом творчества детей и юношества (дом № 21);
 Памятник дворнику расположен на улице Ленина;
 Стела в честь участников локальных войн расположена на территории УМВД по городу Салавату;
Мемориальный комплекс «Вечный огонь»:
Вечный огонь с памятником (катер на постаменте). Надпись на памятнике «В память о моряках защитниках Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Надпись на катере «В память бессмертного подвига ветеранов Великой Отечественной войны»
Памятник Победы расположен на бульваре Салавата Юлаева;
 Зенитно-артиллерийская установка — 100-миллиметровая пушка.
 Ракетная установка Катюша.
 Танк Т-34/76 образца 1941—1942 года, принимавший участие в боях в Барятинском районе Калужской области в марте 1942 года.
 БТР.
 Мемориальные плиты Героям Советского Союза — Бекетову В. С., Сухорукову А. Я., Ахтямову Х. Б. и Герою России — Трубанову В. Е.
 Гранитная стена с фотографиями Героев.
 Гранитная плита с надписью: «Сквер посвящён защитникам Отечества. Заложен 9 мая 2000 года».

Средства массовой информации 

В городе издаются газеты:
 «Выбор» (ранее — «Ленинский путь»),
 «Уныш» (печатает объявления),
 «Уныш плюс»,
 «Салаватский нефтехимик».

Первая городская газета «Ленинский путь» вышла 30 октября 1954 года. Первое радио начало работу в 1956 году.

Работает региональное телевидение (телекомпания «Салават», ТРК «Галстрир-ТВ», СКТВ «Телеконтур», Городской телеканал UTV Салават)

Радиовещание 

 92,6 МГц Love Radio
 95,2 МГц Радио Рекорд
 96,1 МГц Вести ФМ
 97,4 МГц DFM
 98,1 МГц Хит-Навигатор (Ишимбай)
 98,7 МГц Юмор FM
 99,3 МГц Радио Дача
 100,9 МГц Европа Плюс (Стерлитамак)
 101,9 МГц Спутник FM (Стерлитамак)
 102,3 МГц Новое радио
 102,9 МГц Радио России / ГТРК Башкортостан
 103,8 МГц Радио Юлдаш (Стерлитамак)
 104.3 Мгц Русское радио (Стерлитамак)
 104,8 МГц Ретро FM (Стерлитамак)
 105,8 МГц Дорожное радио
 106,2 МГц Радио Шансон
 106,7 МГц Радио Маяк (Стерлитамак)
 107,7 МГц NRJ

Телевидение 
 4 МВ Первый канал;
 6 МВ Домашний (Стерлитамак);
 8 МВ Пятый канал; (ТРК «Галстрир-ТВ»)
 11 МВ Россия 1 / ГТРК Башкортостан;
 22 ДМВ Россия К;
 27 ДМВ НТВ (Стерлитамак);
 29 ДМВ БСТ;
 37 ДМВ ТВ-3;
 41 ДМВ СТС (Стерлитамак);
 43 ДМВ ТНТ (Ишимбай);
 44 ДМВ Второй мультиплекс цифрового телевидения России;
 46 ДМВ Первый мультиплекс цифрового телевидения России;
 47 ДМВ ТВЦ (Ишимбай);
 49 ДМВ Домашний;

Телекоммуникации

Кабельное телевидение 
В Салавате работают 3 компании, предоставляющие услуги по кабельному телевидению: «Башинформсвязь», «Уфанет», «Ростелеком» (только IPTV).

Города-побратимы 
Город Салават являлся городом-побратимом городам:
  Бирск, Россия (2009)
  Порвоо, Финляндия (2007)
Город Салават в 1960-х годах являлся городом-побратимом:
  Карл-Маркс-Штадт (), ГДР (1967), ныне Хемниц, Германия

Посвящения 

Салавату посвящены произведения поэтов и композиторов. К 50-летию города выпущены поэтический сборник «Мой город Салават», альбом «Дворец культуры „Нефтехимик“, традиции и современность».

В 2006 году вышел сборник стихов, басен и прозы, посвящённых городу Салавату «Салаватские зори» Алексея Пучкина.

В 1979 году бельгийским астрономом Анри Дебеонем в честь города был назван астероид из группы главного пояса.

Фотогалерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан
 

 
Города, основанные в XX веке
Города на Белой (приток Камы)
Города, названные в честь людей
Городские округа Башкортостана
Города Башкортостана
Объекты, названные в честь Салавата Юлаева